Artamendi ist der Familienname folgender Personen:
 Elena Artamendi (* 1939), spanische Turnerin
 Montserrat Artamendi (* 1941), spanische Turnerin